

Patronyme 

 Michel Carrega (1934-), tireur sportif français.
 Nicolas Carrega (1914-1993), artiste peintre, graveur, sculpteur, cartonnier de tapisseries, concepteur de vitraux et médailleur français.

Toponyme 

 Carrega Ligure, commune italienne de la province d'Alexandrie.
 La Villa Ghersi-Carrega, édifice du quartier de Bolzaneto, dans la ville métropolitaine de Gênes (Italie).
 Aeroport Terminal de Càrrega, station du métro de Barcelone (Espagne).